Thin-film transistor - een transistor, een elektronische schakeling
 Ternate (taal) - een West-Papoeataal in Indonesië
 Triple feces test - een onderzoek van ontlasting, voor het vaststellen van ziekte
 Trifluridine - een medicijn, ook bekend als trifluor-thymidine
 Warcraft III: The Frozen Throne - een strategisch computerspel
 Trade for Trade (TfT) - een begrip bij het afhandelen van effectentransacties, zie clearing